Příjmení Strniště, přechýleně Strnišťová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jindřich Strniště (1902–2003) – český běžec, bratr-dvojče Viktora
Jindřich Strniště (1860–1914) – český pedagog
 Jiří Strniště (1914–1991) – český dirigent a hudební skladatel
 Viktor Strniště (1902–1976) – český běžec, bratr-dvojče Jindřicha

Podobná příjmení
 Július Strnisko (1958–2008) – slovenský zápasník, medailista z LOH v Moskvě
 Viera Strnisková (1929–2013) – slovenská herečka
 Vladimír Strnisko (* 1938) – slovenský režisér, dramaturg, a vysokoškolský pedagog
 Maxmilián Strmiska (* 1961) – český politolog a vysokoškolský pedagog

Podobné články
 strniště – plocha pole po žních

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení